Im Reiche des silbernen Löwen ist der Titel:

 einer Romantetralogie von Karl May mit zwei Bänden der klassischen Reiseerzählungen
 Im Reiche des silbernen Löwen I–II
 und zwei Bänden des Spätwerks
 Im Reiche des silbernen Löwen III
 Im Reiche des silbernen Löwen IV
 des 28. Bandes von Karl May’s Gesammelten Werken, einer Bearbeitung des 3. Silberlöwen-Bandes durch den Karl-May-Verlag
 eines Karl-May-Films von 1965, siehe Im Reiche des silbernen Löwen (Film)